В. Кристер (фірма) („Садівництво і насіннєве господарство «В. Крістер»“) — фірма, що існувала в Києві в другій половині XIX — на початку XX століття.
 Кристер Арнольд Едмундович (Арнольд-Едуард Германович-Едмундович; 11.11(30.10).1886–24.10.1937) — правознавець, професор (1920).